Шондорф-ам-Аммерзе () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Ландсберг-ам-Лех. Подчиняется управлению .  Население составляет 3959 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 6,56 км². Официальный код  —  09 1 81 139.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Баварии